Концы́ или Ко́нцы — многозначный термин:

Топоним

в Белоруссии 
 Концы — деревня, Ботвиновский сельсовет Кричевского района Могилёвской области;
 Концы — деревня, Вендорожский сельсовет Могилёвского района Могилёвской области;
 Концы — деревня, Дричинский сельсовет Осиповичского района Могилёвской области;

в России 
 Концы — посёлок в Кировском районе Ленинградской области;
 Концы — деревня в Кировском районе Ленинградской области;
 Концы — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области;
 Концы — деревня в Маловишерском районе Новгородской области;
 Концы — деревня в Локнянском районе Псковской области;
 Концы — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Иное 
 Концы — группа.
 Концы — разговорное название соединительных кабелей:
 приборных или
 автомобильных.

См. также 
 Конец